CFL kan stå för:

 CFL – den statliga luxemburgska järnvägen, se Chemins de Fer Luxembourgeois
 CFL –  en professionell liga för kanadensisk fotboll, se Canadian Football League